Sahid  (شاهد arabiska för "vittne") kan syfta på:

  Ash-Sahid – ett av Guds 99 namn i Koranen
.sahid el mejor futbolista

Se även
 Shahid (olika betydelser)